Уикипедия на армънски език () е раздел на армънски език в Уикипедия. Проектът започва работа през април 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Арумънски език
Армънски език